Кубок Украины по футболу 2010—2011 (, официальное название — Датагруп Кубок Украины по футболу) — 20-й розыгрыш кубка Украины, проводился с августа 2010 года по 25 мая 2011 года. Титул защищала симферопольская «Таврия».

Участники 
В этом розыгрыше Кубка приняли участие 52 команды чемпионата и обладатель Кубка Украины среди любителей 2009

Первый предварительный этап 
Матчи первого предварительного раунда состоялись 27 и 28 июля 2010 года. Жеребьевка этого раунда произошло 14 июля.

Второй предварительный этап 
Матчи второго предварительного этапа состоялись 18 августа.

1/16 финала 
В матчах 1/16 финала, кроме победителей пар второго этапа, приняли участие также 16 команд Премьер-лиги. Матчи 1/16 финала состоялись 22 сентября 2010 года на полях клубов, которые указаны первыми.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала прошла 1 октября в офисе Премьер-лиги. Матчи 1/8 финала прошли 27 октября 2010 года.

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 28 октября 2010 года в офисе Премьер-лиги. Матчи 1/4 финала состоялись 10 ноября 2010 года.

Полуфинал 
Жеребьёвка полуфинала состоялась 25 ноября 2010 года в Доме Футбола. Её проводил двукратный чемпион СССР, обладатель кубка СССР, а также Датагруп Кубка Украины 2010 года — Сергей Пучков. Матчи состоялись 11 мая 2011 года. По регламенту, эта стадия, как и все остальные, состоит из одного матча, в случае ничьей, будет назначено дополнительное время, после дополнительного времени — послематчевые пенальти.

Финал 

Финал состоялся 25 мая 2011 года в Сумах на стадионе «Юбилейный».

Примечания 

Кубок Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2010/2011
Национальные футбольные кубки в сезоне 2010/2011